Бурлацкое — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурлацкое — село в Благодарненском районе Ставропольского края.

Украина 
 Бурлацкое — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Бурлацкое — посёлок в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Бурлацкое — село в Пологовском районе Запорожской области.